Église Saint-Basile-d'Ostrog peut désigner :

Bosnie-Herzégovine 

 Église Saint-Basile-d'Ostrog de Blagaj, près de Mostar ;
 Église Saint-Basile-d'Ostrog de Čelebići, près de Foča ;
 Église Saint-Basile-d'Ostrog de Mišljen, près de Ljubinje ;
 Église Saint-Basile-d'Ostrog d'Obilićevo, un quartier de Banja Luka.

Serbie
 Église Saint-Basile d'Ostrog de Belgrade.

Voir aussi 

 
 

Liste d'églises